Amerikai Egyesült Államok
 Wise, település Virginia államban

Egyéb
 Wise, online pénzküldéssel foglalkozó cég
 Wise (1979) japán rapper
 WISE, infravörös csillagászati műhold misszió angol rövidítése